Кампо ла Тевистлера има више значења:

 Кампо ла Тевистлера (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо ла Тевистлера (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику